Ива́н Воло́шин:
 Волошин, Иван Андреевич (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Волошин, Иван Макарович (1923—1990) — советский военачальник, генерал армии.
 Волошин, Иван Митрофанович (?—1954) — советский депутат и чиновник.